Geografia:
 Ernzen – miejscowość w Luksemburgu
 Ernzen – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Eifel Bitburg-Prüm